

Mercados públicos 

 Mercado Público da Redinha - em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte
 Mercado Público Antônio Carneiro - em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte
 Mercado Público da Pedra - em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte
 Mercado Público de Petrópolis - em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte
 Mercado Público de Porto Alegre - em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul
 Mercado Público de Florianópolis - em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina

Veja também 
Mercado Central
Mercado Municipal

Desambiguação